D907 (Hauts-de-Seine), een departementale weg in het Franse departement Hauts-de-Seine
 D907 (Nièvre), een departementale weg in het Franse departement Nièvre
 D907 (Vaucluse), een departementale weg in het Franse departement Vaucluse